Ganümédész, Trósz fia, görög mitológiai alak
 Ganümédész, eunuch, hadvezér, IV. Arszinoé nevelője
 Ganymedes, a Jupiter bolygó egyik holdja a Galilei-holdak közül